Сруога (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сруога, Балис (1896—1947) — литовский прозаик, литературный критик, литературовед, театровед, драматург, публицист, переводчик, эссеист; доктор философских наук.
 Сруога, Даниэла (род. 1987) — аргентинская хоккеистка на траве, нападающая клуба ГЕБА и сборной Аргентины.
 Сруога, Хосефина (род. 1990) — аргентинская хоккеистка на траве, нападающая клуба ГЕБА.